Victorino ist ein spanischer und portugiesischer männlicher Vorname, abgeleitet von dem spätrömischen Namen Victorinus, sowie ein Familienname.

Namensträger

Familienname 

 Mauricio Victorino (* 1982), Fußballspieler aus Uruguay
 Waldemar Victorino (* 1952), Fußballspieler aus Uruguay

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname